Roger Taylor (1941) angol teniszező
 Roger Taylor (1949) a Queen együttes dobosa, zeneszerzője és vokalistája
 Roger Taylor (1960) a Duran Duran együttes dobosa